Reiff steht für:

 Reiff, eine Gemeinde im Eifelkreis Bitburg-Prüm in Rheinland-Pfalz
 Reiff (Unternehmen), deutscher Automobilzulieferer
 Reiff am Gartsee, siehe Riva del Garda, italienische Gemeinde im Trentino

Reiff ist der Familienname folgender Personen:

 Christiane Reiff (* 1952), deutsche Schauspielerin
 Elisabeth Reiff (1911–1993), deutsche Kunsthistorikerin
 Ferdinand Reiff (1897–1991), deutscher Chemiker und Hochschullehrer

 Fritz Reiff (1888–1953), deutscher Schauspieler
 Gaston Reiff (1921–1992), belgischer Leichtathlet
 Hans Franz Reiff (um 1614–1673), Schweizer Bildhauer, siehe Jean-François Reyff 
 Heiner Reiff, deutscher Komödiant, Musiker und Produzent, siehe Ernst und Heinrich
 Jacob Reiff (1771–1848), deutscher Kaufmann und Politiker
 Jakob Friedrich Reiff (1810–1879), deutscher Philosoph

 Jörg Reiff-Stephan (* 1971), deutscher Ingenieur
 Karl Philipp Reiff (1796–1872), Schweizer Übersetzer, Lehrer und Sprachforscher
 Marion Reiff (* 1979), österreichische Wasserspringerin
 Peter Reiff (* 1957), deutscher Rechtswissenschaftler
 Richard Reiff (1855–1908), deutscher Physiker und Mathematiker
 Riley Reiff (* 1988), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Rudolf Reiff (1901–1961), deutscher Schauspieler
 Wilhelm Joseph Reiff (* 1822), deutscher Schreiber und Angeklagter im Kölner Kommunistenprozess
 Winfried Reiff (1930–2014), deutscher Geologe

Siehe auch:
 Reif
 Reyff
 Oskar Raif (1847–1899), deutscher Musikpädagoge und Komponist